Epimetheus ist der Name von:

 Epimetheus, eine mythologische Figur
 (1810) Epimetheus, ein Asteroid
 Epimetheus (Mond), ein Saturn-Mond